Amstel Gold Race
Advanced gas-cooled reactor